Ця стаття — статистичний огляд досягнень найкращих бомбардирів чемпіонату Угорщини за всю історію його існування.

Сумарні показники 

Найвлучніший гравець чемпіонату Угорщини, Імре Шлоссер забив 411 голів в 301 матчі. Йому зараховано 51 гол в трьох неофіційних чемпіонатах за часів першої світової війни.

 По закінченні сезону 2011/12

За кількістю титулів 

Найбільше разів титул найкращого бомбардира чемпіонату вигравав Імре Шлоссер (7).

Найкращі за сезон 

В сезоні 1945/46 Ференц Деак встановив рекорд результативності європейських національних чемпіонатів з футболу — 66 голів.

Див. також 
 Чемпіонат Угорщини з футболу
 Список найкращих бомбардирів національних чемпіонатів з футболу

Примітки

Джерела 
 Найкращі бомбардири чемпіонату Угорщини на RSSSF
 Найкращі бомбардири чемпіонату Угорщини (по сезонам) на RSSSF
 Найкращі бомбардири національних чемпіонатів світу на IFFHS

Бомбардири
Бомбардири
Угорщина